Барбера може бити:

 Барбера (вино) врста црног вина

или

 Барбера (насеље у Француској)